«Этажи» — торгово-выставочный центр в Санкт-Петербурге, первый и самый известный такого рода комплекс в Санкт-Петербурге, функционирующий в лофте — бывшем фабричном помещении. Самоназвание — «Лофт Проект Этажи».

На площадях лофта размещено несколько выставочных пространств и художественных галерей, часть площадей сдаётся в аренду магазинам и кафе, также на территории комплекса расположена гостиница.

История 
Директор и идейная вдохновительница «Этажей» — Мария Владимировна Ромашова. Был открыт в 2007 году выставкой Эндрю Логана и Ирены Куксенайте в галерее «Глобус» (5-й этаж) и стал первым в Санкт-Петербурге выставочным центром в лофте. Находится на пяти этажах здания бывшего Смольнинского хлебозавода по адресу Лиговский проспект, 74.

Интерьеры 
Авторы дизайн-проекта по реконструкции внутренних пространств Смольнинского хлебозавода — братья Савелий и Егор Архипенко. В интерьерах «Этажей» сохранены и законсервированы элементы оригинального пространства: окантованные металлом бетонные колонны, оборудование для выпечки хлеба, стоки для муки, котельные трубы, чугунный пол. Дополнительно установлена антикварная и дизайнерская мебель, вмонтированы в пол стеклянные окна, на некоторых этажах пространство делится подиумами.

Выставки 
 2011 — «Без страховки». Актуальное искусство Италии.
 2010, 2011 — World Press Photo.
 2008 — «100 предметов итальянского дизайна».
 2009 — «Мрамор» Фабио Виале.

Примечания

Ссылки 
 

Культурные центры Санкт-Петербурга
Выставочные центры России
Галереи современного искусства
Лиговский проспект